Andi Jones, een Britse atleet
 Andrew Jones (geograaf), een Britse geograaf
 Andrew Jones (voetballer), een Welshe voetballer